
Molekulska formula -{C3H6O}- se može odnositi na:

 Alkoholi
 Alil alkohol ili 2-propenol-1, -{CH2=CH-CH2OH}-, CAS broj 
 ciklopropanol ili ciklopropil alkohol, ciklo (-{-CH2-CH2-HOHC-}-), CAS broj 

 Aldehidi
 propanal ili propionaldehid, -{CH3CH2-CHO}-, CAS broj 

 Ketoni
 2-propanon ili acetoni, -{CH3-CO-CH3}-, CAS broj 

 Enols (tautomeri aldehida i ketona)
 (-{E}-)-1-propenol, -{CH3-CH=CH-OH}-, CAS broj 
 (-{Z}-)-1-propenol, -{CH3-CH=CH-OH}-, CAS broj 
 2-propenol, -{CH2=C(OH)-CH3}-, CAS broj  ili 

 Etri
 metil vinil etar ili metoksieten, -{H3C-O-CH=CH2}-, CAS broj: 
 oksetan ili trimetilen oksid, ciklo(-{-CH2-CH2-O-CH2-}-), CAS broj: 
 1,2-epoksi-propan ili propilen oksid ili metil oksiran, ciklo(-{-C*H(CH3)-CH2-O-), C*}- hiralni, CAS broj: 
 (-{R}-)-(+)-metil oksiran, CAS broj 
 (-{S}-)-(–)-metil oksiran, CAS broj